Mukerjee kan som auktorsförkortning betyda:

 Durgadas Mukerjee
 Susil Kumar Mukerjee

Robotskapade auktorsförkortningar